Societatea Româna de Radiodifuziune, de publieke radio-omroep van Roemenië
 Internationale Luchthaven Roman Tmetuchl, de luchthaven van Koror (Palau)
 Research Organization Registry, een dataset met onderzoeksinstellingen
 Rhythms of Resistance, een netwerk van percussiegroepen die spelen op demonstraties en directe acties voor sociale en ecologische rechtvaardigheid.